Figueira (Lamego), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lamego
Figueira (Penafiel), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Penafiel
Figueira (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná